Судићи могу бити:

 Судићи (Рогатица), насељено мјесто у општини Рогатица, Република Српска, БиХ
 Судићи (Чајниче), насељено мјесто у општини Чајниче, Република Српска, БиХ
 Судићи (Илијаш), насељено мјесто у општини Илијаш, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ